

Лісний сільський округ — адміністративна одиниця, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Лісний сільський округ — адміністративна одиниця, Железінський район, Павлодарська область
 Лісний сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Лісний сільський округ — адміністративна одиниця, Сандиктауський район, Акмолинська область